Habit est un terme générique désignant un vêtement ;
  dans un sens plus spécifique, l'habit désigne un costume masculin formel destiné à être porté le soir, composé d'un pantalon noir à deux galons et d'une veste à queue de pie portés avec une chemise blanche, un gilet ou plastron blanc et un nœud papillon blanc.

Divers 
 Habit (2021) est un film américain.